Личный чемпионат Европы по спидвею среди юниоров - ежегодный турнир, проводимый Европейским Мотоциклетным Союзом (UEM), начиная с 1998 года.

Возрастное ограничение 
Минимальный возраст для участия в турнире - 16 лет, максимальный – до 2012 года 19 лет, с 2012 года - 21 год (спортсмен имеет право участвовать в турнире до конца года, в котором ему исполнилось 21 год).

C 2017 года проводятся отдельные турниры до 19 лет и до 21 года.

История турнира 
В 1977 и 1978 Международная мотоциклетная федерация (FIM) проводила первенство Европы по спидвею среди гонщиков до 21 года. В 1979 было принято решение сделать турнир открытым, то есть допускать в него гонщиков из остальных стран мира. 

В 1988 данный турнир было решено переименовать, следуя здравому смыслу, в Личный чемпионат мира по спидвею среди юниоров (также до 21 года), а на его месте с 1998 г. проводится Личный чемпионат Европы по спидвею среди юниоров под контролем Европейского Мотоциклетного Союза (UEM) для гонщиков до 19 лет.

Победители U19

Победители U21

Медальный зачёт

Статистика 
 На сегодняшний день наиболее титулованным участником турнира являются двукратные чемпионы поляк Рафал Оконевски (1998, 1999), британец Роберт Ламберт (2x2017), чех Ян Квех (2019, 2020).

 Четырем спортсменам удавалось завоёвывать титулы чемпиона Европы и в юниорском, и во взрослом зачётах: словенцу Матею Жагару (2002 и 2004, 2006 года соответственно), хорвату Юрице Павличу (2006 и 2007), датчанину Миккелю Михельсену (2013 и 2019), британцу Роберту Ламберту (2017 и 2020).

Ссылки 
 

Соревнования по спидвею
Чемпионаты Европы среди юниоров